Kolesarstvo na Poletnih olimpijskih igrah 2016. Tekmovanja so potekala v devetih disciplinah za moške in ženske.

Lestvica medalj

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

2016
Športi Poletnih olimpijskih iger 2016